MKS Piaseczno – klub sportowy z siedzibą w Piasecznie
 Polkolor – nieistniejące zakłady kineskopowe Unitra-Polkolor w Piasecznie